Vinderschap (Nederlands recht)
 Vinderschap (Belgisch recht)